Il singolare  dell'Istanbul Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Vera Duševina era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Jarmila Groth.

Anastasija Pavljučenkova ha battuto in finale 5–7, 7–5, 6–4 Elena Vesnina.

Teste di serie

  Francesca Schiavone (secondo turno)
  Petra Kvitová (primo turno)
  Anastasija Pavljučenkova (campionessa)
  Jaroslava Švedova (primo turno)

  Cvetana Pironkova (secondo turno)
  Andrea Petković (semifinali)
  Klára Zakopalová (primo turno)
  Patty Schnyder (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Istanbul Cup 2010